Marietta kan syfta på:

 Marietta (djur) – ett släkte av steklar
 Marietta (film) – en amerikansk romantisk musikalfilm från 1935 i regi av Robert Z. Leonard och W. S. Van Dyke
 2144 Marietta – en asteroid i huvudbältet
 Marietta (namn) - ett kvinnonamn

Geografi

USA
 Marietta, Georgia
 Marietta, Mississippi
 Marietta, Ohio
 Marietta, Oklahoma
 Marietta, Pennsylvania